Влади́мир Яроше́нко:
 Ярошенко, Владимир Александрович – (род. 1985) — русско-польский артист балета.
 Ярошенко, Владимир Григорьевич – (1888—1957) — украинский советский филолог.